Ири́на Анато́льевна Оловя́нная (род. 25 декабря 1966, Ленинград, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский писатель-фантаст, автор трилогии «Маленький дьявол» («Маленький дьявол», «Самурай», «Искусство войны»), продолжательница традиций романов Владислава Крапивина и Лоис МакМастер Буджолд, а также преподаватель математики.

Биография 
Родилась 25 декабря 1966 года в Ленинграде. Закончила астрономическое отделение матмеха ЛГУ.
Долгое время состояла членом клуба любителей фантастики «Полгалактики», была его председателем.
Преподавала математику в школе № 617. На данный момент ведёт кружок "Умные дети" в Физико-Технической школе.

Бывший игрок спортивного «Что? Где? Когда?» в составе команды Антона Губанова, чемпион России (2003) и бронзовый призёр чемпионата мира (2002) в её составе.

Участвовала в Своей игре (23 февраля 1997 года, уступила Сергею Шоргину).

Произведения 

 Трилогия «Маленький дьявол» («Маленький дьявол», «Самурай», «Искусство войны»)

Издания 

 Оловянная И. Маленький дьявол. — : Лениздат, 2005. — С. 432. — ISBN 5289022554.
 Оловянная И. Самурай. — : Лениздат, 2006. — С. 432. — ISBN 5289023534.
 Оловянная И. Маленький дьявол. — : АСТ, 2008. — С. 416. — ISBN 9785170469864.
 Оловянная И. Самурай. — : АСТ, 2008. — С. 416. — ISBN 9785170475278.
 Оловянная И. Искусство войны. — : АСТ, 2008. — С. 416. — ISBN 9785170495221.

Литературные премии 

2006 — Премия «Старт» (за дебютный фантастический текст) XXIII Европейско-Азиатского конвента фантастики «Аэлита» за роман «Маленький дьявол»

Примечания

Ссылки 

 

 

 

Писатели России по алфавиту
Писатели-фантасты России
Лауреаты премии «Старт»
Игроки «Что? Где? Когда?»
Игроки телепередачи «Своя игра»
Выпускники математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета